Die Fußball-Amateurliga Saarland 1965/66 war die 15. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der FC 08 Homburg, der auch die Regionalliga-Aufstiegsrunde erfolgreich beendete und aufsteigen durfte. Der FV Bischmisheim musste nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen, da er das Entscheidungsspiel gegen den punktgleichen FC Ensdorf verloren hat. Für die nachfolgende Saison 1966/67 kam der SV Mettlach als Aufsteiger aus der Bezirksliga.

Entscheidungsspiel 

|}

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1965/66 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1965/66
1965